Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev che hanno battuto in finale Harri Heliövaara e Henri Kontinen 4-6, 7-5, [13-11].

Teste di serie 

 Filip Polášek /  Igor Zelenay (primo turno)
 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (Campioni)

 Martin Fischer /  Philipp Oswald (semifinali)
 Robin Haase /  Simon Stadler (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2007